Kulczynski kan som auktorsförkortning betyda:

 Wladislaus Kulczynski
 Władysław Kulczyński

Robotskapade auktorsförkortningar